Handelshochschule Kōbe steht für:
 jap. , Kōbe kōtō shōgyō gakkō (1902–1929), oder Höhere Handelsschule Kōbe, eine staatliche Fachschule in Japan. Siehe Universität Kōbe
 jap. , Kōbe shōgyō daigaku (1929–1944), oder Handelsuniversität Kōbe, eine staatliche Universität in Japan. Siehe Universität Kōbe
 jap. , Hyōgo-kenritsu Kōbe kōtō shōgyō gakkō (1929–1944), oder Präfekturale Höhere Handelsschule Kōbe, eine öffentliche Fachschule in Japan. Siehe Präfekturuniversität Hyōgo
 jap. , Kōbe shōka daigaku (1948–2004), oder (Präfekturale) Handelsuniversität Kōbe, eine öffentliche Universität in Japan. Siehe Präfekturuniversität Hyōgo